Игрок года «Сток Сити» () — футбольная награда, вручаемая лучшему футболисту «Сток Сити» прошедшего сезона по результатам голосования болельщиков клуба. Первое награждение состоялось в 1978 году. Тогда награду получил полузащитник Говард Кендалл. Трое игроков получали награду более одного раза. Это Питер Фокс, выигравший звание трижды (1981, 1982, 1990), дважды игроками сезона становились Микки Томас (1983, 1991) и Джек Батленд (2016, 2019). В 1996 году награды была разделена между двумя игроками: защитником Рэем Уоллесом и вратарем Марком Прудо.

Кроме приза лучшему игроку года по версии болельщиков, вручаются и другие награды: Игрок года по версии футболистов, Игрок года по версии тренерского штаба (вручалась с 2009 по 2014 годы), Лучший молодой игрок года, Лучший игрок года в Академии.

Номинации

Игрок года по версии болельщиков

Игрок года по версии футболистов

Игрок года по версии тренерского штаба

Лучший молодой игрок года

Лучший игрок года в Академии

Ссылки 
Официальный сайт 

ФК «Сток Сити»